O Sport Club Syrio Horizontino foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 

O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1926, 1927 e 1928.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais